CES puede referirse a:

Siglas 

 Centro de Ensayos de Software
 Community Exchange System (Sistema de Intercambios en Comunidad)
 Confederación Europea de Sindicatos
 Consejo de Educación Secundaria (Uruguay)
 Consejo Económico y Social
 Consumer Electronics Show

Personas 
 Jean Ces, boxeador francés década de 1920.

Deporte 

 Centre d'Esports Sabadell FC, equipo de fútbol de la ciudad de Sabadell (España).